Het wereldkampioenschap voetbal vrouwen 1999 was de 3de editie van het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen. Het werd gehouden in de Verenigde Staten en gewonnen door de Verenigde Staten.

Stadions

Teams

Groepsfase

Groep A

Wedstrijdresultaten 
19 juni 1999 in East Rutherford

20 juni 1999 in Los Angeles

24 juni 1999 in Chicago

24 juni 1999 in Portland

27 juni 1999 in Landover

27 juni 1999 in Boston

Groep B

Wedstrijdresultaten 
19 juni 1999 in East Rutherford

20 juni 1999 in Los Angeles

24 juni 1999 in Chicago

24 juni 1999 in Portland

27 juni 1999 in Landover

27 juni 1999 in Boston

Groep C

Wedstrijdresultaten 
19 juni 1999 in San José

20 juni 1999 in Boston

23 juni 1999 in Landover

23 juni 1999 in Portland

26 juni 1999 in East Rutherford

26 juni 1999 in Chicago

Groep D

Wedstrijdresultaten 
19 juni 1999 in San José

20 juni 1999 in Boston

23 juni 1999 in Landover

23 juni 1999 in Portland

26 juni 1999 in East Rutherford

26 juni 1999 in Chicago

Knock-outfase

Kwartfinale 
30 juni 1999 in San José

1 juli 1999 in Landover

*: g.g. = Golden goal

Halve finale 
4 juli 1999 in San Francisco

4 juli 1999 in Boston

Troostfinale 
10 juli 1999 in Los Angeles

*: n.p. = na penalty's

Finale 
10 juli 1999 in Los Angeles

*: n.p. = na penalty's

Kampioen

Prijzen 

1999
Voetbal in 1999
Vrouwenvoetbal in de Verenigde Staten
Voetbal